

Carriera

Club
Dopo aver giocato nel 2012 nella seconda serie australiana con il Dandaloo, nella stagione 2012-2013 gioca a Malta con il Balzan. Nel 2013 si trasferisce allo Sliema Wanderers.

Nazionale
Con la Nazionale maltese ha esordito il 14 agosto 2013 nell'amichevole contro l'Azerbaijan persa per 3-0.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale maltese